PhDr. Mgr. Jiří Stuna (* 19. května 1976, Pardubice) psychoterapeut a kouč.

Vystudoval vysokou školu managementu ve Wroclawi, obor Řízení územně samosprávných celků a fakultu sociální práce VŠD, absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v PCA institutu Praha. Věnoval se výzkumu posttraumatické stresové poruchy a syndromu vyhoření u příslušníků bezpečnostních složek.

Externí odkazy 
 
 
 

Čeští policisté
Narození v roce 1976
Žijící lidé
Muži
Narození v Pardubicích